Гај Екер () бразилско-мексички je глумац и фото-модел.

Филмографија: 

Теленовеле:

ТВ серије:

Остало:

Спољашње везе:

Референце 

Рођени 1959.
Бразилски глумци
Мексички глумци